Philip Woodruff ist der Name folgender Personen:

* Philip Woodruff, Pseudonym von Philip Mason (1906–1999), britischer Kolonialbeamter und Historiker

Siehe auch:
 D. Phil Woodruff (David Philip Woodruff; * 1944), britischer Physiker